Вілле́р-ан-Преє́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 115 км на північний схід від Парижа, 115 км на південний схід від Ам'єна, 21 км на південь від Лана.

Історія 

1 січня 2016 року Віллер-ан-Преєр, Гленн, Лонгваль-Барбонваль, Мерваль, Перль, Ревійон i Восере було об'єднано в новий муніципалітет Ле-Сетваллон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 56 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 130,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Віллер-ан-Преєр на сайті французького Національного інституту географії
 Віллер-ан-Преєр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віллер-ан-Преєр на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віллер-ан-Преєр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віллер-ан-Преєр на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ена